Санта Марта Дос има више значења:

 Санта Марта Дос (Аљенде), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Санта Марта Дос (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику